Willmar ist der Familienname von:
 Jean-Jacques Willmar (1792–1866), luxemburgischer Politiker
 Jean-Pierre-Christine Willmar (1790–1858), belgischer Botschafter

Willmar ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Willmar (Minnesota)

Siehe auch:
 Wilmar
 Willmer
 Villmar